Loricula är ett släkte av insekter. Loricula ingår i familjen blåsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Blåsskinnbaggar
Loricula